Лорд-канцлер — должность и лицо, её занимающее, один из высших сановников государства, как правило, в странах с монархическим государственным устройством.

Наиболее известны:
 Лорд-канцлер Великобритании
 Лорд-канцлер Ирландии
 Лорд-канцлер Шотландии
 Лорд-канцлер Швеции

См. также 
 Лорд
 Канцлер